Марко́вка () — село на Украине, находится в Тывровском районе Винницкой области.

Код КОАТУУ — 0524584001. Население по переписи 2001 года составляет 258 человек. Почтовый индекс — 23333. Телефонный код — 4355. Занимает площадь 0,86 км².

Достопримечательности 
В Марковке есть музей известного украинского композитора и общественного деятеля Н. Леонтовича.

Известные жители и уроженцы 
 Кравчук, Екатерина Алексеевна (1911—1994) — Герой Социалистического Труда.

Адрес местного совета 
23333, Винницкая область, Тывровский р-н, с. Марковка, ул. Кошевого, 4; тел. 27-5-40.

Ссылки 
 Марковка на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Тывровского района